Die Abkürzung DBT steht für:

 data build tool (dbt), ein Datentransformationswerkzeug
 Depth below Transducer, Wassertiefe unter Tiefensensor – ein Datensatz in NMEA 0183
 Deutsche Bergbau Technik, ein ehemaliger deutscher Bergbauzulieferer
 Deutscher Bundestag
 Deutscher Bundesverband Tanz
 Dialektisch-Behaviorale Therapie
 Digitale Bibliothek Thüringen
 Dibutylzinn, eine Gruppe chemischer Verbindungen
 N,N-Dibutyltryptamin, ein synthetisches Tryptamin
 den Carrier Sales Code von Samsung für freies Mobiltelefon ohne Anbieterbranding für Deutschland
 ein Gen, das für die Dihydrolipoyl-Transacylase kodiert
 Dränbeton-Tragschicht, eine gebundene Tragschicht im Pflasterbau

Abkürzung